Howard Waldrop (* 1946), un écrivain américain de science-fiction
 (Steven) Kyle Waldrop (* 1985), un lanceur de relève droitier des Ligues majeures
Patronyme anglais